Esclarmonde de Foix est le nom porté par quatre dames de la famille comtale de Foix :

 Esclarmonde de Foix (dame de L'Isle-Jourdain), la plus célèbre, parfois surnommée la Grande Esclarmonde, fille du comte Roger Bernard I de Foix, épouse de Jourdain III (mort en 1200), seigneur de l'Isle-Jourdain, devenue ensuite parfaite cathare et morte après 1207

 Esclarmonde de Foix, dite aussi Esclarmonde d'Alion, fille (sans doute illégitime) du comte Raymond-Roger de Foix, morte parfaite cathare, épouse (1236) de Bernard d'Alion, co-seigneur de Donnezan, brûlé en 1258 comme hérétique cathare.

 Esclarmonde de Foix, fille du comte Roger-Bernard II de Foix, épouse de  (ca) (mort en 1276), vicomte de Cardona

 Esclarmonde de Foix (reine de Majorque), fille du comte Roger IV de Foix, épouse de Jacques, infant d'Aragon, futur roi de Majorque

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie dynastique